Wohn- und Teilhabegesetz bezeichnet mehrere deutsche Gesetze:
 Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen, siehe Wohn- und Teilhabegesetz (Nordrhein-Westfalen)
 Gesetz über Wohnformen und Teilhabe des Landes Sachsen-Anhalt, siehe Wohn- und Teilhabegesetz (Sachsen-Anhalt)
 Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen, siehe Wohnteilhabegesetz (Berlin)
 Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (Rheinland-Pfalz)
 Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege (Baden-Württemberg)